Didierlaurent est un patronyme français présent dans l'est de la France, et en particulier dans le département des Vosges où il est né.

Étymologie 
Didierlaurent est né de l'assemblage de deux prénoms devenus patronymes : Didier, issu du latin desiderius (« désir »), et Laurent, issu du latin Laurentius, dérivé de laurus (« laurier »), signifiant « celui qui porte le laurier », en référence à la couronne de laurier dont on coiffait la tête des poètes et des généraux victorieux à l'époque romaine.

Statistiques sur le patronyme Didierlaurent 
Selon le site Genealogie.com, le patronyme Didierlaurent est classé 10870 rang des noms les plus portés en France, et serait porté par 846 personnes nées en France depuis 1890, dans 35 départements.

Les patronymes vosgiens 
Selon les statistiques établies par les éditions Archives et Culture dans leur ouvrage Les noms de famille des Vosges (2008), parmi les 100 noms vosgiens les plus courants, 43 % sont des prénoms et 20 % sont des dérivés de prénoms ou des prénoms composés, soit une grande majorité de 63 % de patronymes vosgiens construits sur des noms de baptême. Exemples :
 Pierrel, Pierrat ou Perrin dérivés de Pierre
 Grandemange, Petitdemange, Grosdemange, Mougel, Mangin, Mengin, Mangel, dérivés de Demenge (ancien prénom fréquent au )
 Claudel et Claudon dérivés de Claude
 Remy, dérivé de Rémy
 Villaume, Villaumé ou Vuillaume dérivés de Guillaume
 Thiriet et Thirion dérivés de Thierry
 Aubertin dérivé de Aubert (ancien prénom)
 Georgel dérivé de Georges
 Mansuy (ancien prénom au )
 Curien dérivé de Quirin (ancien prénom au )
 Colle, Collé, Colin et Collin, Grandcolas et Groscolas dérivés de Nicolas
 Grandjean, Petitjean, Grosjean, Grandidier, Grandgirard
 Didierlaurent, Didierjean, Jeangeorges, Humbertclaude, Claudepierre, Clémentdemange, Mangeonjean

Personnalités portant le patronyme Didierlaurent 
 La ville de La Bresse dans le département des Vosges a compté trois maires portant le patronyme Didierlaurent au  et au  (Jean, Jean-Joseph et Jean-Georges) ;
 Paul Didierlaurent, un historien régionaliste de la ville de La Bresse qui, après le bombardement de la commune en novembre 1944 par les forces alliées pour chasser les Allemands, a sauvé une partie des archives de La Bresse, retrouvées sous les décombres de la mairie détruite, en faisant sécher les feuilles des registres paroissiaux sur des fils à linge. Il est également écrivain de cinq pièces régionalistes concernant la vie au Moyen Âge dans les Hautes-Vosges ;
 Lionel Didierlaurent, un champion de France de rallye en 1992 et 1993 ;
 Jean-Paul Didierlaurent (1962-2021), un écrivain, nouvelliste et romancier français, originaire et résident à la Bresse dans les Vosges.

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien